

Musica 
 Trosky, duo musicale di origine slovacca

Geografia 
Castello di Trosky – castello diroccato in Repubblica Ceca, nel comune di Rovensko pod Troskami
Trosky – comune del Minnesota, Stati Uniti